Miejscowości w Polsce:
 Brulino-Lipskie
 Brulino-Piwki